Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Квета Пешке і Франческа Ск'явоне виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Надія Петрова з рахунком 3–6, 7–6(7–1), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying draws 

Dubai Tennis Championships, жінки, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2006